(1816–1895) — німецький фізіолог 
  (нар. 1988) — кандський гравець у следж хокей
 Карл Людвіг Баденський (1755–1801) — спадкоємець Баденського престолу
 Карл Людвіг Габсбург (1833–1896) — австрійський ерцгерцог